All'ultimo sangue (Blood Feud) – film del 1983 diretto da Mike Newell
 Blood Feud – romanzo di Rosemary Sutcliff del 1976
 Sangue galeotto (Blood Feud) – episodio della seconda stagione de I Simpson